Siebe Blondelle (Dendermonde, 20 april 1986) is een Belgische voetballer (verdediger) die sinds 2015 voor KAS Eupen uitkomt.

Blondelle speelde in zijn vaderland bij de jeugd van Hoger op Oedelem, Cercle Brugge en Club Brugge. De Belg werd gescout door Vitesse, alwaar hij in 2005 zijn eerste wedstrijden speelde. Op 3 maart 2006 debuteerde de verdediger niet alleen met een doelpunt, maar ook met een rode kaart. Hij kreeg tweemaal een gele kaart in de thuiswedstrijd tegen Roda JC. In mei 2006 verlengde het talent zijn contract bij Vitesse tot 2010. In het seizoen 2007/2008 speelde hij op huurbasis voor VVV-Venlo. In 2008 verliet hij Vitesse en tekende een tweejarig contract bij Dender.

Carrière

Jeugdclubs 
 Hoger Op Oedelem
 Cercle Brugge
 Club Brugge
 SBV Vitesse

Statistieken

Zie ook
 Lijst van spelers van Vitesse

Belgisch voetballer